Роберто Коста Кабрал (; 8 декабря 1954, Сантус) — бразильский футболист, вратарь.

Карьера 
Роберто Коста начал карьеру в клубе «Фламенго» (Варжинья). Оттуда он перешёл в «Сантос». А затем, в 1978 году, в клуб «Атлетико Паранаэнсе». В первом сезоне в клубе он выдерживал сложную конкуренцию за место в воротах с Тобиасом. Но, начиная с 1979 года, Роберто Коста стал «номером один» в воротах команды. Один сезон он провёл в аренде в клубе «Коритиба». Дважды он выигрывал с клубом чемпионат штата Парана. В 1983 году голкипер помог «Паранаэнсе» в чемпионате Бразилии, где клуб стал третьим, и выиграл «Золотой мяч» лучшего игрока страны.

После этого успеха, Роберто Коста, за которым начали «охоту»  ведущие клубы Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, был куплен клубом «Васко да Гама». С этой командой Роберто Коста, который был вынужден играть в этом клубе под именем просто Коста, из-за того, что в составе играл любимец болельщиков Роберто «Динамит», выиграл серебряные медали чемпионата и свой второй «Золотой мяч». Роберто выступал за «Васко» до 1985 года. Затем он провёл пол-сезона в клубе «Интернасьонал» и ещё недолгое время выступал за «Америку» из Сан-Жозе-ду-Риу-Прету. Затем он вернулся в «Атлетико Паранаэнсе». Через два года Роберто Коста перешёл в «Нороэстре», а позже выступал за более мелкие команды.

Завершив карьеру игрока, он был тренером вратарей в «Коритибе», молодёжной составе «Лондрины», других командах. Позже занимал пост координатора спортивных программ муниципалитета Фос-ду-Игуасу.

Достижения

Командные 
 Чемпион штата Парана: 1982, 1983
 Обладатель Кубка Гуанабара: 1984
 Чемпион Федерального округа Бразилии: 1989

Личные 
 Футболист года в Бразилии: 1983, 1984

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Крисиума»
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Коритиба»
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Америка» Сан-Жозе-ду-Риу-Прету
Игроки ФК «Нороэсте»
Игроки ФК «Эспортиво» Пасус
Игроки ФК «Фламенго» Варжинья
Игроки ФК «Тагуатинга»
Игроки ФК «Калденсе»